La Jungle ou The Jungle sont le titre de plusieurs œuvres :

 La Jungle

 La Jungle, roman d'Upton Sinclair publié en 1905 ;
 La Jungle, film réalisé par Mathieu Delaporte sorti en 2006 ;
 La Jungle, un épisode de La Quatrième Dimension.

 The Jungle
 The Jungle, film inspiré du roman réalisé par George Irving et John H. Pratt sorti en 1914 ;
 The Jungle, film réalisé par William A. Berke, sans rapport avec le roman homonyme sorti en 1952 ;
 The Jungle, album de B. B. King ;
 The Jungle est le stade officiel de l'équipe de rugby à XIII des Castleford Tigers en Angleterre.